Die BCR Open Romania 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. September 2005 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die China Open in Peking ausgetragen, die wie das Turnier in Bukarest zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier José Acasuso, der in diesem Jahr im Achtelfinale gegen Rubén Ramírez Hidalgo verlor. Im Finale standen sich zwei Ungesetzte gegenüber. Der Franzose Florent Serra gewann gegen den Russen Igor Andrejew, der schon im Vorjahr im Finale gescheitert war. Er gewann den ersten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Lucas Arnold Ker und Mariano Hood, traten nicht erneut zusammen an; nur Hood spielte das Turnier und schied mit Martín Alberto García sogar als Setzlistenerster im Viertelfinale aus. Mit José Acasuso und Sebastián Prieto entschieden die an Position 3 gesetzten Argentinier das Turnier für sich. Sie schlugen im Finale die Lokalmatadoren Victor Hănescu und Andrei Pavel und feierten damit ihren zweiten gemeinsamen Titel. Für Acasuso war es der 3. und für Prieto der 6. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Bukarest